Чернавка — село в Бурлинском районе Алтайского края. Входит в состав Ореховского сельсовета.

История 
Основано в 1912 году. До 1917 года немецкое меннонитское село Славгородской волости Барнаульского уезда Томской губернии.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бурлинского района (Алтайский край)
Немецкие колонии в Алтайском крае